Esistono più comuni francesi con questo nome

Allonne – Oise
Allonne – Deux-Sèvres